

Localidades 

 Del Norte (Colorado)
 Condado de Del Norte

Outros 
 Autopista del Norte
 Autovía del Norte

Desambiguação